Völling steht für:

 Völling (Falkenstein), Dorf von Markt Falkenstein, Landkreis Cham, Bayerb

Völling ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Völling (* 1959), deutsche Intersex-Aktivistin und Autorin 
 Johannes Völling (1922–2002), deutscher Bankmanager

Siehe auch:
 Völlinger